Флаг муниципального образования Ка́нский район Красноярского края Российской Федерации.

Флаг утверждён 2 апреля 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3119.

Флаг составлен на основании герба Канского района по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по вертикали на две равные части: синюю и красную; посередине полотнища изображены фигуры герба — сноп, перевязанный лентой поддерживаемый двумя львами, изображённые жёлтым и оранжевым цветом».

Обоснование символики 
Планомерное освоение земель бассейна реки Кан началось более трёхсот лет назад. В 1628 году был построен Канский малый острожек впоследствии ставший городом Канском — центром современного района. Первые сёла на территории Канского района были основаны в начале XVIII века по берегам реки. Синий цвет полотнища символизирует основную водную артерию района — реку Кан, именем которой назван современный район. Синий цвет — символ водных просторов, чистого неба, а также чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений.

Жёлтый (золотой) сноп, поддерживаемый двумя львами символизирует сельское хозяйство (растениеводство, животноводство) на протяжении столетий являющееся основным занятием местных жителей. Золото — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта. Сноп — символ единства, общности интересов, взаимной поддержки.

Лев — символ силы, мощи, воли, активности аллегорически показывает, многочисленные трудности, которые пришлось преодолевать жителям в мирное время и в годы войн. Сложные природно-климатические условия Восточной Сибири не стали помехой в создании развитого сельскохозяйственного комплекса. Серьёзным испытанием для местных жителей оказались годы Великой Отечественной войны, более двадцати тысяч человек ушли на фронт и половина из них не вернулись. Оставшиеся в деревнях люди, помогали фронту всем, чем могли, подчас отдавая последнее. В послевоенные годы район быстро восстановил свою экономику, многие жители были отмечены государственными наградами. Красный цвет символ труда, жизнеутверждающей силы, мужества и красоты.

Лев и красный цвет — символы, используемые в гербе Красноярского края, на флаге района подчёркивают территориальную принадлежность и общность истории края и района.

Примечания 

Канский район
Флаги с изображением снопа
Флаги с изображением львов